Маук — топоним в России:

Населённые пункты 
 Маук — деревня в Барабинском районе Новосибирской области, упразднена в 2009 г.
 Маук — посёлок в Каслинском районе Челябинской области.

Железнодорожная станция 
 Маук — железнодорожная станция Челябинского региона ЮУЖД, расположен в одноимённом посёлке Челябинской области.

Гидронимы 
 Большой Маук (Маук) — река в Челябинской области.
 Малый Маук — река в Челябинской области.

См. также 
 Маука
 Мауке
 МАУК — официальная аббревиатура в России, означающая муниципальное автономное учреждение культуры (обычно музеи, библиотеки, дворцы культуры, парки отдыха).